Хью́стон () — англоязычная фамилия и топоним. Предположительно, эта фамилия имеет древнеанглийское происхождение, и значит «Город Хью», — действительно, городок такого же имени находится в Шотландии, неподалёку от Глазго, и одним из первых его владетелей был некий Хьюго де Падуинан. Менее вероятным представляется шотландское происхождение имени от искаженного «Mac Uistean», то есть «сын Хьюго».

Фамилия 
 Хьюстон, Аллан (род. 1971) — американский баскетболист.
 Хьюстон, Анжелика (род. 1951) — американская актриса.
 Хьюстон, Байрон (род. 1969) — американский баскетболист.
 Хьюстон, Виктор (род. 1974) — барбадосский легкоатлет.
 Хьюстон, Джек (род. 1982) — британский актёр кино и телевидения.
 Хьюстон, Джон (1906—1987) — американский режиссёр, сценарист и актёр, сын актёра Уолтера Хьюстона, отец актрисы Анжелики Хьюстон.
 Хьюстон, Дрю (род. 1983) — американский интернет-предприниматель, более известный как основатель и генеральный директор Dropbox.
 Хьюстон, Дэвид Франклин (1866—1940) — американский политик, предприниматель, 5-й министр сельского хозяйства, 48-й министр финансов США.
 Хьюстон, Дэнни (род. 1962) — американский актёр и режиссёр, номинант на премию «Золотой глобус».
 Хьюстон, Кен (1953—2018) — канадский хоккеист, правый нападающий.
 Хьюстон, Нил (род. 1957) — канадский кёрлингист.
 Хьюстон, Нэнси (род. 1953) — канадская писательница, автор романов и эссе.
 Хьюстон, Сиско (1918—1961) — американский фолк-музыкант.
 Хьюстон, Стюарт (род. 1949) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Хьюстон, Сэм (1793—1863) — американский политик, первый президент Республики Техас.
 Хьюстон, Уитни (1963—2012) — американская певица и актриса.
 Хьюстон, Уолтер (1884—1950) — канадско-американский актёр.
 Хьюстон, Хизер (род. 1959) — канадская кёрлингистка.
 Хьюстон, Чарльз (1913—2009) — американский учёный, альпинист, писатель.
 Хьюстон, Шарди (род. 1986) — американская баскетболистка.
 Хьюстон (род. 1969) — псевдоним американской порноактрисы Кимберли Холси.

Топонимы США 
 Хьюстон — город на Аляске.
 Хьюстон — город в Техасе.
 Хьюстон — водохранилище в Техасе.

Прочее (г. Хьюстон, штат Техас) 
 Хьюстон Астрос — бейсбольный клуб.
 Хьюстон Динамо — футбольный клуб.
 Хьюстон Рокетс — баскетбольный клуб.
 Хьюстон Интерконтинентал — международный аэропорт.
 Хьюстонский университет

Примечания